La Volta a Polònia 2017 va ser la 74a edició de la cursa ciclista Volta a Polònia. La cursa es disputà entre el 29 de juliol i el 4 d'agost de 2017, després de 1.143,5 km, distribuïts en set etapes. Aquesta és la 27 prova de l'UCI World Tour 2017.

El vencedor final fou el belga Dylan Teuns (). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) i Wout Poels  () completaren el podi. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) guanyà la classificació dels punts, Diego Rosa () la de la muntanya, Bert-Jan Lindeman (Lotto NL-Jumbo) la de les metes volants i el  fou el millor equip

Equips 
Vint-i-dos equips prenen part en aquesta edició: els 18 World Tour, que tenen l'obligació de participar-hi en ser una cursa de l'UCI World Tour, tres equips continentals professionals i un equip nacional polonès.

Etapes

1a etapa

2a etapa

3a etapa

4a etapa

5a etapa

6a etapa

7a etapa

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2017
2017